Кавара:

 Кавара — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тагава префектуры Фукуока.
 Кавара, Он (1933—2014) — японский концептуальный художник.
 Кавара, Фридьяно (1857—1929) — итальянский ботаник и миколог.